Kalinovo (Slowakije), een dorp in Slowakije
 Kalinovo (oblast Sverdlovsk), een dorp in de Russische oblast Sverdlovsk
 Kalinovo (oblast Vologda), een dorp in de Russische oblast Vologda